Э́ккехард О́тто (;  — 26 ноября 2012) — немецкий камерный ,  и .

На протяжении многих лет руководил немецкими хоровыми коллективами. В 1995 году возглавил Хоровой союз Западной Саксонии. Одновременно в 1961—2004 годах занимал различные посты в городском совете Цвиккау. В 1972 году Отто был удостоен Премии Роберта Шумана, в 2005 году город Цвиккау наградил его медалью Штефана Рота за многолетнюю культурную и общественную деятельность.

Примечания

Литература 
 Ekkehard Otto — ein Leben für die Kunst des Gesangs // Zwickauer Heimatjournal, 1996, Ausgabe 3

Ссылки 
 Фото: Обер-бургомистр Цвиккау Дитмар Веттерман вручает Эккехарду Отто медаль Штефана Рота 

Академические музыканты Германии